Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2006 de l'Open d'Australie.

Faits marquants 

 Le  mondial, Rafael Nadal, ainsi qu'Andre Agassi, , et Marat Safin,  et tenant du titre, ne prennent pas part au tournoi, en raison de blessures. Ces forfaits font souffrir le tournoi d'une perte de légitimité. Roger Federer, grand favori, ressentira durant tous ses matchs beaucoup de pression, particulièrement en finale, face à l'inattendu Márcos Baghdatís. Il mettra 2 sets à rentrer dans le match. La présence à la cérémonie de remise du trophée d'une de ses idoles, Rod Laver, dernier joueur en date à avoir réalisé le Grand Chelem, fera éclater en larmes le suisse.
 Marcos Baghdatis est le  chypriote à atteindre les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le lendemain du tournoi, il passera de la  à la  mondiale.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2006
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2006